Ingenuo puede referirse a:

Antigua Roma 
 Ingenuo, usurpador romano.
 Ingenuo (clase social), en latín ingenui.

Arte y literatura 
 Ingenua, personaje literario.
 Arte naïf ("ingenuo", en francés).
 La ingenua fingida, ópera de Mozart.
 La ingenua explosiva, película.

Derecho 
 La condición jurídica de ciertos campesinos en la Edad Media y el Antiguo Régimen en España.

Filosofía 
 Falsacionismo ingenuo y falsacionismo sofisticado.

Matemáticas 
 Clasificador bayesiano ingenuo.

Psicología 
 Ingenuidad, condición o personalidad del ingenuo.
 Psicología ingenua (véase emoción).

Notas